Александр Пистолькорс:
 Пистолькорс, Александр Александрович (1896—1996) — российский учёный в области радиотехники и антенн, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент АН СССР
 Пистолькорс, Александр Васильевич (1824—1879) — генерал-майор, герой Туркестанских походов.